Мерій — село в Румунії, у повіті Димбовіца
 Мерій — цинут Королівства Румунія з центром у Констанці